Ел Мекатал има више значења:

 Ел Мекатал (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мекатал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мекатал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мекатал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику